Владимир Мещеряков:
 Мещеряков, Владимир Алексеевич — российский физик.
 Мещеряков, Владимир Алексеевич (род. 1963) — российский криминалист, доктор наук, профессор.
 Мещеряков, Владимир Михайлович (1937—1982) — советский футболист, мастер спорта СССР.